— игра классического аркадного типа, выпущенная Irem в 1982 году. Для распространения в Северной Америке, она была лицензирована Williams.

Игрок управляет «лунным багги», смотря на него со стороны, и путешествует по поверхности Луны. Необходимо избегать препятствий, таких как кратеры и мины. Багги также атакуют с воздуха неопознанные летающие объекты и с поверхности (танки). Moon Patrol является одни из первых шутеров с прокруткой со стороны. Кроме того, игра отмечается как первая игра такого жанра с параллаксной прокруткой.

Игровой процесс 

Игрок выступает в роли офицера полиции Луна-Сити, назначенного в Девятый Сектор, где обитают «самые крутые бандиты в галактике».

В верхней части экрана показана карта текущей локации и три световых индикатора. Верхний индикатор предупреждает об атаке с воздуха, средний — о минном поле, нижний — о том, что враги приближаются сзади.

На карте показано 5 контрольных точек, обозначенных E, J, O, T и Z. Подобно гоночным играм, время, которое игрок затратил на то, чтобы добраться от одной точки до другой сравнивается со средним, и определяет количество бонусных очков. В игре содержится две трассы: обычная и чемпионская. После завершения первой трассы цвет багги меняется с розового на красный и игра продолжается.

Портированные версии и клоны 
Игра была портирована на многие игровые приставки и домашние компьютеры: Apple II, Atari 800, Atari 2600, Atari 5200, Atari ST, ColecoVision (только прототип, публично не распространялся), Commodore 64, Commodore VIC-20, мобильные телефоны (Moon Patrol EX & Lunar Patrol), MSX, Game Boy Color (Arcade Hits: Moon Patrol & Spy Hunter), PC booter, Dreamcast (в составе Midway’s Greatest Arcade Hits Volume 2), PlayStation (в составе Midway Presents Arcade’s Greatest Hits — The Midway Collection 2), Texas Instruments TI-99/4A, TRS-80 Color Computer, Windows 95 (в составе Midway Presents Arcade’s Greatest Hits — The Midway Collection 2), ZX Spectrum (версия завершена, но не выпущена).

Пиратская версия под названием Moon Ranger начала встречаться в залах игровых автоматов в 1982 году.

Клон с открытым исходным текстом moon-buggy  для текстового режима Unix доступен в большинстве дистрибутивов Linux.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 1982 года
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры, разработанные Irem
Компьютерные игры, изданные WMS Industries
Игры для 8-битного семейства Atari
Игры для мобильных телефонов
Игры для Apple II
Игры для Atari 2600
Игры для Atari 5200
Игры для ZX Spectrum
Игры для Commodore 64
Игры для MSX
Игры для TRS-80 Color Computer
Скролл-шутеры
Беги и стреляй
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Научно-фантастические компьютерные игры